Ла Басе има више значења:

 Ла Басе (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Басе, Аереа Фумигасион (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Басе (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Басе, Лос Ојос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику